Esta é a lista de circuitos que receberam o Campeonato Mundial de Superbike desde 1988. O primeiro circuito que recebeu este campeonato foi Donington Park.

Os circuitos atuais estão em negrito.

Superbike
Superbike